Szwajcaria na zimowych igrzyskach olimpijskich startuje od pierwszych igrzysk, które odbyły się w 1924 roku. 

Najwięcej medali w trakcie jednych igrzysk Szwajcarzy zdobyli w 1988 roku, kiedy to wywalczyli 15 medali (5 złotych, 5 srebrnych i 5 brązowych). Najliczniejsza reprezentacja Szwajcarii wystąpiła na igrzyskach w Vancouver. Wówczas kraj ten reprezentowało 134 zawodników i zawodniczek.

Liczba zawodników na poszczególnych igrzyskach

Liczba medali na poszczególnych igrzyskach

Liczba medali według dyscyplin

Bibliografia 

!